Namen
George, een jongensnaam, de Engelse variant van Joris of Jurriaan
George, een Hawaaiiaanse boomslak, de laatste van zijn soort
 George I, George II, George III, George IV, George V, George VI (doorverwijspagina's) en George van Saksen: elk de naam van diverse koningen, vorsten, hertogen, metrostations, enzovoort.
 George van Wales, Prins van het Verenigd Koninkrijk, 2e in lijn van de Britse troonopvolging
 Finidi George, Nigeriaans voetballer
 Fricson George, Ecuadoraans voetballer
 Leroy George, Nederlands voetballer
Plaatsen
 George (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 George (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
 In Zuid-Afrika:
 George (gemeente), een gemeente in Zuid-Afrika
 George (stad), een stad in Zuid-Afrika

Militair
 Kawanishi N1K, door de geallieerden bijgenaamd 'George', een Japans jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog

Zie ook 
 George-eiland (doorverwijspagina)
 Saint-George, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud